Уралма́ш 
 Уралмаш — машинобудівний завод в Єкатеринбурзі;
 Уралмаш — район на півночі Єкатеринбурга;
 Уралмаш — назва футбольного клуба «Урал» до 2003 року;
 Уралмаш — домашній стадіон футбольного клуба «Урал»;
 Уралмаш-М — єкатеринбурзький міні-футбольний клуб.
 Уралмаш — станція Єкатеринбурзького метрополітену;
 Уралмаш — організоване злочинне угрупування.